Дарја Рајхман (Љубљана, 6. октобар 1965) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1987. || Деж (кратки филм) || /
|-
| 1988. || Отпадник || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа  || Соња
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Силицијев хоризонт (кратки филм) || /
|-
| 1995. || Рабљева фреска || Лина
|-
| 1997. || Гала (ТВ филм) || Гала
|-
| 1999. || О мухах с тржнице || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2003. || Кајмак и мармелада || Конобарица у ресторану
|-
| 2007. || Наша мала клиника (ТВ серија) || Пацијентица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2014. || Живљења Томажа Кајзерја (ТВ серија) || Жена 1
|-
| 2016. || Усодно вино (ТВ серија) || Виолета Петриц
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа